Fejér () bezeichnet:

 Komitat Fejér (Stuhlweiß), ein Komitat im nördlichen Zentralungarn
 Komitat Weißenburg (Fejér vármegye, comitatus Albensis), eine historische Verwaltungseinheit

Personen:

 Géza Fejér (* 1945), ungarischer Diskuswerfer und Kugelstoßer
 Leopold Fejér (1880–1959), ungarischer Mathematiker (Satz von Fejér)
 Tamás Fejér (1920–2006), ungarischer Regisseur